Francesc Macià puede hacer referencia a:
 Francesc Macià (1859 - 1933), político y militar español de ideología nacionalista republicana catalana.
 El coronel Macià, película biográfica escrita y dirigida por Josep Maria Forn.
 Estación de Francesc Macià, ubicada en Barcelona.
 Plaza Francesc Macià, ubicada en Barcelona.